Кучево може бити:

 Кучево, градско насеље и седиште истоимене општине у Браничевском округу, Србија
 Општина Кучево, општина у Браничевском округу, Србија
 Кучево (област), средњовековна област у суседству области Браничево

Види још 

 Кучевска бановина, средњовековна бановина у области Кучево
 Кучељо, насеље у округу Торино, Италија
 Кичево, град и седиште истоимене општине у Југозападном региону, Северна Македонија
 Општина Кичево, општина у Југозападном региону, Северна Македонија